Huntingtower –  località della Scozia
 Castello di Huntingtower – castello della località omonima
 Huntingtower – romanzo di John Buchan
 Huntingtower – film britannico del 1927 diretto da George Pearson e basato sull'omonimo romanzo
 Huntingtower School – scuola di Melbourne